Ар — может означать:
 Ар — единица измерения площади (не путать с Акр).
 АР — раздел проектной документации, см. архитектурное решение
 АР — активный режим (например, работы биполярного транзистора).
 Ар — один из персонажей Летописи Времен в серии игр Князь.

Топонимы

Населённые пункты 
 Ар — коммуна во Франции, департамент Крёз.
 Ар — коммуна во Франции, департамент Шаранта.

Составные названия 
 Ар-сюр-Форман — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Ар-сюр-Мозель — коммуна во Франции, департамент Мозель.
 Ар-Лакнекси — коммуна во Франции, департамент Мозель.
 Ар-ле-Фаве — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом
 Сен-Жюльен-л'Ар — коммуна во Франции, департамент Вьенна. 
 Сен-Мартен-л'Ар — коммуна во Франции, департамент Вьенна.

Реки 
 Ар — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Ар — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Ар — река в Германии, протекает по землям Гессен и Рейнланд-Пфальц.
 Ар — река в Германии, приток Рейна.

Известные личности 
 Ар, Иджлал (1904—2007) — турецкая оперная певица.
 Ар, Мюжде (род. 1954) — турецкая актриса.
 Ар, Густав (1996—2017) — американский рэпер, певец, автор песен и модель, более известный как Lil Peep.

См. также 

 Ар-2 — советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик цельнометаллической конструкции.
 Ар брют — термин, введенный французским художником Жаном Дюбюффе для описания собранной им коллекции картин, рисунков и скульптур.
 Ар-деко
 AP
 
 Де-Ар